Зарі́чне (до 1948 року — Томай; ) — село Красногвардійського району Автономної Республіки Крим. Відстань до райцентру становить близько 32 км і проходить автошляхом .